Justman ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Justman (1926–2008), US-amerikanischer Filmregie-Assistent und Filmproduzent
 Seth Justman (* 1951), US-amerikanischer Keyboarder
 Zuzana Justman (* 1931), tschechisch-US-amerikanische Dokumentarfilmerin

Sonstiges:
 Mount Justman, Berg in der Ross Dependency, Antarktika